Дуаз-Игрежаш (порт. Duas Igrejas) — топоним.

 Дуаз-Игрежаш (Вила-Верде) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Дуаз-Игрежаш (Миранда-ду-Дору) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Дуаз-Игрежаш (Паредеш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту.
 Дуаз-Игрежаш (Пенафиел) — район в Португалии, входит в округ Порту.